Czerwony traktorek – () to serial animowany o przygodach traktorka. Serial emitowany był w TVP1, Mini-Mini i CBeebies. W Polsce w zależności od stacji, która go emitowała różnił się tytułami odcinków, imionami bohaterów i udźwiękowieniem. Produkcja: BBC. Serial składa się z 75 odcinków (3 sezony) i jest oparty na książkach Colina Reedera.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Spis odcinków 

Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne BBC
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2007